Липецька сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Липецька сільська рада — Одеська область, Подільський район
 Липецька сільська рада — Харківська область, Харківський район